

Reis
 Filipe II da Macedónia (r. 359-336 a.C.)
 Filipe II de França (r. 1179—1223)
 Filipe V de França (II de Navarra; 1293-1322)
 Filipe II de Espanha (I de Portugal; 1527-1598)
 Filipe III de Espanha (II de Portugal; r. 1598-1621)

Outros nobres
 Filipe II da Borgonha (1342-1404) — Duque da Borgonha
 Filipe II, Duque de Saboia (1438-1497)
 Filipe II, Duque d'Orleães (1674-1723)

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história